Соревнования в плавании на 50 метров вольным стилем (женщины) на Чемпионате мира по водным видам спорта 2007 проводились во временном Бассейне имени Сьюзи О'Нил при спорткомплексе Арена Рода Лейвера в Мельбурне, 31 марта и 1 апреля 2007 года.

Отборочные заплывы начались 31 марта в 10:00 по местному времени (UTC+10). Полуфиналы проводились в тот же день в 20:05, а финал — 1 апреля в 19:43.

Медалисты

Рекорды
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Полуфиналы

Финал

Примечания

Ссылка
Результаты 

50 м, вольный стиль, женщины